M79, M 79 bzw. M-79 steht für:

 Messier 79, Kugelsternhaufen
 M79 (Granatwerfer), Granatwerfer
 M-79 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 RKB M79, jugoslawische Hohlladungshandgranate zur Panzerbekämpfung
 M79 Osa, jugoslawisches Panzerabwehrrohr

M79